2-й Чемпионат СССР по международным шашкам среди мужчин прошёл в 1955 году в Минске по круговой  системе. В нём приняли участие 17 спортсменов. За победу давалось 1 очко, за ничью ½ очка и 0 за поражение. Набравшие 11 очков Макс Шавель из Минска и Исер Куперман из Киева провели в Москве дополнительный матч, по итогам которого чемпионом страны вновь стал Исер Куперман. Второе место занял Макс Шавель.

Турнирная таблица

Дополнительный матч

Ссылки 
 Статистика чемпионата на сайте KNDB

Мужчины 1955
Спортивные соревнования в Минске
1955 год в шашках
Чемпионаты СССР в 1955 году